

Luoghi 

 Plano – città dell'Illinois (Stati Uniti d'America)
 Plano – località non incorporata dell'Indiana
 Plano – città dell'Iowa (Stati Uniti d'America)
 Plano – Ohio
 Plano – città del Texas (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Roberto Plano, pianista italiano